Hòa Thuận (Quảng Nam)
 Hòa Thuận (Trà Vinh)
 Hòa Thuận (Đắk Lắk)
 Hòa Thuận (Kiên Giang)
 Hòa Thuận (Đồng Tháp)